Cotomori steht für:

 Cotomori, eine osttimoresische Aldeia im Suco Liurai (Remexio), Gemeinde Aileu
 Cotomori (Ort), ein Ort in der Aldeia Cotomori
 ein Fluss in der Aldeia, Teil des Systems des Nördlichen Laclós